Llandudno (Zuid-Afrika), een strand in Kaapstad
 Llandudno (Wales), een plaats in Wales